Лас Куњас има више значења:

 Лас Куњас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Куњас, Хосе Мануел Руиз Лухан (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику